Bochner est un patronyme notamment porté par :
 Hart Bochner (1956- ), un acteur, réalisateur, scénariste et producteur canadien ; 
 Lloyd Bochner (1924-2005), un acteur canadien ; 
 Mel Bochner (1940- ), artiste américain ; 
 Salomon Bochner (1899-1982), un mathématicien américain d’origine austro-hongroise.